Sterminio – spesso utilizzato impropriamente come sinonimo di genocidio, omicidio organizzato sistematicamente ai danni di un ampio numero di soggetti, con lo scopo di annientare una popolazione o un gruppo sociale per ragioni etniche, politiche o religiose; crimine contro i diritti dell'uomo, perseguito dalle leggi internazionali.
 Campo di sterminio – luogo di detenzione forzata (a seguito di deportazione) organizzato con lo scopo di perpetrare lo sterminio stesso.

Pagine correlate 
 Genocidio

cs:Exterminace
fr:Extermination